Esistono più comuni francesi con questo nome

Renneville – Alta Garonna
Renneville – Ardenne
Renneville – Eure